Die Abkürzung RFV steht für:

 Reichsfinanzverwaltung, die Gesamtheit aller Behörden und Dienststellen, die zwischen 1919 und 1945 dem Reichsminister der Finanzen unterstanden
 Rockförderverein, Popförderung und -netzwerk der Region Basel
 Reichsfürsorgepflichtverordnung, siehe Bundessozialhilfegesetz
 Reit- und Fahrverein, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 Restauratoren Fachverband, siehe Verband der Restauratoren
 

RFV